Een chatprogramma is een programma dat mensen in staat stelt om berichten naar anderen te sturen. Grofweg zijn er twee soorten chatprogramma's te onderscheiden:
chatprogramma's met chatkamers (chatrooms) zoals IRC en
chatprogramma's met vriendenlijsten, zoals Windows Live Messenger.

Op de chatkamers kan bijna iedereen inloggen en met mensen chatten die hij/zij niet kent. Dit soort chatprogramma's zijn bijna altijd web-based, dat houdt in dat er niet eerst software gedownload hoeft te worden maar dat men bijna direct kan beginnen met chatten. 
Bij vriendenlijst-programma's dient eerst wederzijds toestemming gegeven moet worden om met elkaar te kunnen praten.

Zie ook 
 Instant messenger
 Lijst van instant messengers

Internetsoftware